AVK, Avk og avk har flere betydninger:

Medicin 
 Antivitamin K - se koagulation og warfarin

Steder 
 Arvaikheer lufthavn i provinsen Övörkhangai i Mongoliet - se IATA-lufthavnskoder (IATA: AVK, ICAO: ZMAH).

Virksomhed 
 AVK (virksomhed) — En dansk familieejet koncern og internationel producent af f.eks ventiler til vand- og gasforsyning